Call of Cthulhu henviser til flere artikler:

 Call of Cthulhu (novelle) – Gysernovelle skrevet af den amerikanske forfatter H.P. Lovecraft
 Call of Cthulhu (rollespil) – Rollespil baseret på forfatteren H.P. Lovecrafts Cthulhu-univers.